El Masters de Xangai 2012, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 d'octubre del 2012 al Qizhong Forest Sports City Arena de Xangai, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el cinquè títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012